Abenthung ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Abenthung (* 1973), österreichische Skirennläuferin
 Josef Abenthung (1779–1860), Freiheitskämpfer, Musiklehrer, Organist und Komponist
 Joseph Abenthung (1719–1803), Baumeister aus Tirol